Nederlandse personen:
 Mike Teunissen, wielrenner en veldrijder
 Hans Teunissen, politicus
 Christine Teunissen, politica
 Evert Teunissen, voetbaltrainer en voetballer
 Herman Teunissen, arts en entomoloog
 Jan Teunissen, filmmaker
 Jo Teunissen-Waalboer, atlete
 Lisette Teunissen, zwemster
 Marcel Teunissen, activist en terrorist
 Piet Teunissen, kunstschilder